

Toponyme 

 Goh, une localité de l'Extrême-Nord du Cameroun ;
 Gôh, une région de Côte d'Ivoire.

Patronyme 

 Cheyenne Goh (1999-), une patineuse de vitesse sur piste courte singapourienne ;
 Goh Chok Tong (1941-), un homme politique singapourien ;
 Goh Choon Huat (1991-), un coureur cycliste singapourien ;
 Christina Goh (1977-), une auteur-compositeur et interprète française ;
 Goh Kun (1938-), un homme d'État sud-coréen ;
 Goh Liu Ying (1989-), une joueuse de badminton malaisienne ;
 Rachel Goh (1986-), une nageuse australienne ;
 Goh V Shem (1989-), un joueur de badminton malaisien ;
 William Goh (1957-), un cardinal singapourien, archevêque de Singapour.

Sigle 
GOH est un sigle qui peut désigner :
 , une série de jeux vidéo de rôle japonais.

Voir aussi 
 Team Goh, une écurie de course japonaise